Haenen ist der Familienname folgender Personen:
 Arjan Haenen (* 1987), niederländischer Handballspieler
 Greta Moens-Haenen (* 1953), belgische Musikwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Haanen
 Hähnen
 Hahnen (Begriffsklärung)